Detta är en lista över ingenjörstitlar i Sverige

Gymnasieingenjör blir den som avklarat ett fjärde påbyggnadsår på teknikprogrammet. Möjligheten att bli gymnasieingenjör förekom först 1966 till 1988 (sista examensår var 1996).  2011 återinfördes utbildningen och man kan nu återigen bli gymnasieingenjör.
Mellaningenjör är en högskoleexamen om 80(120 hp) poäng. Amerikansk benämning är Engineering technician. Den första utbildningen startade 1976/77 vid LTH.
Högskoleingenjör är en högskoleexamen om 120 (180 hp) poäng (de första åren omfattade högskoledelen av utbildningen 80 poäng). De första Högskoleingenjörna utexaminerades 1992.
Civilingenjör (finlandssvenska: diplomingenjör) är en högskoleexamen om 200 (300 hp (för master)) poäng.
Bergsingenjör är ursprungligen en examenstitel från vissa civilingenjörsutbildningar, men är sedan 1933 en registrerad yrkestitel.
Gruvingenjör, ingenjör med specialutbildning inom gruvvetenskap. Förr en särskild titel för vissa ämbetsmän inom bergsbruk.
Miljöingenjör
Brandingenjör
Sjöingenjör
Försvarsmaktsingenjör
Byggnadsingenjör
Collegeingenjör
Ortopedingenjör